Sinodo di Francoforte del 794
 Sinodo di Francoforte del 1007
 Sinodo di Francoforte del 1027